Astrapogon är ett släkte av fiskar. Astrapogon ingår i familjen Apogonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Astrapogon